AA Portuguesa (Rio de Janeiro), Braziliaanse voetbalclub uit Rio de Janeiro
 AA Portuguesa (Santos), Braziliaanse voetbalclub uit Santos